Fulwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Fulwood – były civil parish w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Fulwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Fulwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire